Django est un terme romani signifiant « je m'éveille»

Références à Django Reinhardt 
Django est le surnom du guitariste de jazz manouche Django Reinhardt.

Morceaux de musique 
 Django, un morceau de John Lewis écrit en 1954 et Django, un album du Modern Jazz Quartet publié en 1956.

Festivals de musique 
 Festival de Jazz Django Reinhardt.
 Django à Liberchies : festival de jazz manouche en l'honneur de Django Reinhardt.

Prix musicaux 
 Prix Django Reinhardt : un prix qui récompense un artiste de jazz.
 Djangodor : un autre prix qui récompense un artiste de jazz.

Cinéma 
 Django, film biographique français sur Django Reinhardt, réalisé par Étienne Comar et sorti en 2017.

Informatique 
 Django, framework informatique développé en Python.
 Django Girls, organisation internationale qui tire son nom du framework.

Personnalités  
Django, Jango et Dyango sont des prénoms ou des surnoms de personnalités :
 Dyango, un chanteur espagnol ;
 Jango Edwards, humoriste américain, dont le nom est parfois écrit par erreur Django Edwards ;
Django, un rappeur français

Personnages de fiction 
Django et Jango sont des prénoms ou des surnoms de personnages fictifs :
 Django ou Jango, un personnage du manga One Piece ;
 Django, un personnage dans le western spaghetti homonyme réalisé par Sergio Corbucci, sorti en 1966 ;
 Jango Fett, un personnage des films Star Wars ;
 Django Freeman, le personnage principal du film Django Unchained de Quentin Tarantino (2012). Il est interprété par Jamie Foxx.

Œuvres

Cinéma 
Le titre Django a été utilisé dans quarante-cinq westerns (voir la section Django/Reprises), dont :
 Django, western spaghetti réalisé par Sergio Corbucci en 1966,
 Django 2, western spaghetti réalisé par Nello Rossati en 1987, suite de Django de Sergio Corbucci,
 Django Unchained, western réalisé par Quentin Tarantino en 2012 ;

Télévision 
 Django, série télévisée franco-italo-britannique diffusée en 2023.

Musique 
 Django, un single de Dadju sorti en 2017.
Django, de son vrai nom Lazar Vachter, un rappeur français né en 1996.

Surnom
Homonymie de titre